Jan Szczepański ist der Name folgender Personen:

* Jan Szczepański (Bergsteiger), polnischer Bergsteiger 
 Jan Szczepański (Soziologe) (1913–2004), polnischer Soziologe
 Jan Szczepański (Boxer) (1939–2017), polnischer Boxer
 Jan Alfred Szczepański (1902–1991), polnischer Film- und Theaterkritiker
 Jan Józef Szczepański (1919–2003), polnischer Schriftsteller